Taxomyces är ett släkte av svampar. Taxomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Taxomyces